Біографічний-бібліографічний церковний словник () — словник-довідник німецькою мовою, що містить біографічні й бібліографічні відомості про персон з церковної історії. Заснований в 1975 році Фрідріхом-Вільгельмом Баутцем. Містить близько 20000 словникових статей. До 1998 року було випущено 14 томів. Додаткові томи (з 15) виходили, починаючи з 1999 року. До теперішнього часу всього випущено 31 том. Видання 32 тому (додатковий том 19) намічений був на 2011 рік. Серія випускається видавництвом «Verlag Traugott Bautz». Цей словник існує також в онлайн-версії.

Перелік томів 

 Band 1 (Aalders–Faustus v. Byzanz), Hamm 1975, ISBN 3-88309-013-1
 Band 2 (Faustus v. Mileve–Jeanne, d'Arc), Hamm 1990, ISBN 3-88309-032-8
 Band 3 (Jedin–Kleinschmidt), Herzberg 1992, ISBN 3-88309-035-2
 Band 4 (Kleist–Leyden), Herzberg 1992, ISBN 3-88309-038-7
 Band 5 (Leyen–Mönch), Herzberg 1993, ISBN 3-88309-043-3
 Band 6 (Moenius–Patijn), Herzberg 1993, ISBN 3-88309-044-1
 Band 7 (Patocka–Remachus), Herzberg 1994, ISBN 3-88309-048-4
 Band 8 (Rembrandt–Scharbel (Charbel)), Herzberg 1994, ISBN 3-88309-053-0
 Band 9 (Scharling–Sheldon), Herzberg 1995, ISBN 3-88309-058-1
 Band 10 (Shelkov–Stoß, Andreas), Herzberg 1995, ISBN 3-88309-062-X
 Band 11 (Stoß, Veit–Tieffenthaler), Herzberg 1996, ISBN 3-88309-064-6
 Band 12 (Tibbon–Volpe), Herzberg 1997, ISBN 3-88309-068-9
 Band 13 (Voltaire–Wolfram von Eschenbach), Herzberg 1998, ISBN 3-88309-072-7
 Band 14 (Abachum–Zygomalas), Herzberg 1998, ISBN 3-88309-073-5
 Band 15, Herzberg 1999, ISBN 3-88309-077-8
 Band 16, Herzberg 1999, ISBN 3-88309-079-4
 Band 17, Herzberg 2000, ISBN 3-88309-080-8
 Band 18, Herzberg 2001, ISBN 3-88309-086-7
 Band 19, Nordhausen 2001, ISBN 3-88309-089-1
 Band 20, Nordhausen 2002, ISBN 3-88309-091-3
 Band 21, Nordhausen 2003, ISBN 3-88309-110-3
 Band 22, Nordhausen 2003, ISBN 3-88309-133-2
 Band 23, Nordhausen 2004, ISBN 3-88309-155-3
 Band 24, Nordhausen 2005, ISBN 3-88309-247-9
 Band 25, Nordhausen 2005, ISBN 3-88309-332-7
 Band 26, Nordhausen 2006, ISBN 3-88309-354-8
 Band 27, Nordhausen 2007, ISBN 3-88309-393-9
 Band 28, Nordhausen 2007, ISBN 978-3-88309-413-7
 Band 29, Nordhausen 2008, ISBN 978-3-88309-452-6
 Band 30, Nordhausen 2009, ISBN 978-3-88309-478-6
 Band 31, Nordhausen 2010, ISBN 978-3-88309-544-8
 Band 32, Nordhausen 2011, ISBN 978-3-88309-615-5
 Band 33, Nordhausen 2012, ISBN 978-3-88309-690-2
 Band 34, Nordhausen 2013, ISBN 978-3-88309-766-4
 Band 35, Nordhausen 2014, ISBN 978-3-88309-882-1
 Band 36, Nordhausen 2015, ISBN 978-3-88309-920-0
 Band 37, Nordhausen 2016, ISBN 978-3-95948-142-7
 Band 38, Nordhausen 2017, ISBN 978-3-95948-259-2
 Band 39, Nordhausen 2018, ISBN 978-3-95948-350-6

Посилання 
  

Біографічні словники
Онлайн-енциклопедії
Німецькі енциклопедії
Німецькомовні енциклопедії
Релігійні енциклопедії
Довідники
Історія християнства
Друковані видання, засновані 1975
1975 у християнстві
Засновані в Німеччині 1975